Кема́ль-Эгере́к (, ) — горная вершина в Крыму, четвёртая по высоте точка Крымских гор (1529,5 м). Название горы нередко сокращается до «Кемаль». Гора находится в нескольких километрах (по прямой) к северу от пгт Массандра и относительно легко достижима из Ялты.

Название вершины имеет крымскотатарское происхождение и в буквальном переводе означает «Кошара Кемаля» (Kemal — достаточно распространённое мужское имя, egerek — «огороженное место для овец, загон, кошара»). Такое название можно объяснить тем, что до середины XX века яйлы активно использовались в качестве летних пастбищ.

Вершина представляет собой расширяющийся в направлении с севера на юг конус, являющийся северным отрогом Ялтинской яйлы. Поверхность её почти лишена растительности, склоны травянистые. Гора является водоразделом рек Донга (с востока) и Каспана (с запада), сложена мергельными известняками.

На север отрог продолжается понижающимся хребтом, ведущим к горе Басман. По этому хребту и по самой вершине проходит туристический маршрут № 70 (зарегистрированный Крымской горно-спасательной службой), а также западная граница Крымского природного заповедника. Недалеко от вершины на северо-западном склоне хребта имеется туристическая стоянка «Кемаль» и одноимённый родник.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Карта окрестностей вершины — истоки реки Каспана (ссылка проверена 24 апреля 2016)
 Туристический маршрут по окрестностям Кемаль-Эгерека (ссылка проверена 24 апреля 2016)
 

Горные вершины Крымских гор